Бологово — топоним в России:

 Бологово — озеро в Андреапольском районе Тверской области

 Бологово — деревня в Шимском районе Новгородской области.
 Бологово — посёлок в Андреапольском районе Тверской области.
 Бологово — деревня в Даниловском районе Ярославской области.
 Бологово — деревня в Ростовском районе Ярославской области.